Isabel de Rumania (Sinaia, 12 de octubre de 1894 - Cannes, 14 de noviembre de 1956) fue la esposa del rey Jorge II de Grecia y por lo tanto reina consorte de los helenos entre 1922 y 1924. Ostentó el título de princesa de Rumanía y de Hohenzollern desde su nacimiento, hasta su ascenso al trono.

Biografía

Isabel era la segunda vástago, pero primera mujer del entonces príncipe heredero de Rumanía Fernando y de la princesa María de Sajonia-Coburgo-Gotha. Familiarmente era llamada Lizzy. Su padre, hijo menor del príncipe de Hohenzollern, se convirtió en rey de Rumania al suceder a su tío en el trono, mientras que su madre, hija del duque de Edimburgo, era nieta de la reina Victoria.

De acuerdo con la Constitución rumana, Isabel fue bautizada según el rito de la Iglesia ortodoxa rumana; sin embargo, la Santa Sede reaccionó ante el bautizo de la hija de un miembro de la casa católica de Hohenzollern-Sigmaringen y excomulgaron a su padre.

Isabel fue educada en casa por tutores ingleses, siendo sus estudios favoritos literatura, piano, canto, pintura y botánica.

Durante la Primera Guerra Mundial, como su madre y hermana, colaboró como enfermera en los hospitales de Moldavia, la única región de Rumania que no había sido ocupada por los invasores. Terminada la guerra, en 1919, la princesa fue enviada a París para perfeccionar sus estudios de pintura y música por un año.

La princesa Isabel estaba extremadamente unida a su abuela materna la gran duquesa María Alexándrovna, con quien pasaba largas temporadas en Suiza. En mayo de 1912, la gran duquesa comenzó a hacer planes para un matrimonio conveniente para su nieta y le escribió a su hija:  Además, la duquesa admitía que su nieta debía ser observada:  Su abuela sugirió primero un matrimonio con el príncipe heredero Jorge de Grecia, idea que pronto adoptó la madre de Jorge, Sofía de Prusia, quien en noviembre de 1919 le escribió a la reina María:  La reina le escribió a su madre:  

El 27 de febrero de 1921 se casó en Bucarest con su primo segundo, el príncipe heredero de Grecia, Jorge. Un mes después, su hermano Carlos, príncipe heredero de Rumanía, se casó en Atenas con Elena, la hermana de Jorge.

En 1920, Isabel había tenido un affair previo a su matrimonio con el entonces alto comisionado británico en Constantinopla Frank Rattigan, de quien resultó embarazada. El bebé nunca nació.

En 1922, tras la abdicación de su padre, Jorge se convirtió en rey de Grecia con el nombre de Jorge II.

En 1923 los republicanos ganaron las elecciones en Grecia. El nuevo gobierno pidió a los reyes que abandonasen el país por tres meses, para que el parlamento decidiera libremente sobre el futuro constitucional del país. El rey aceptó y ambos esposos se marcharon a vivir al palacio real de Bucarest. Tres meses después, en 1924, se proclamó la República en Grecia. Jorge II se marchó a Inglaterra, quedando en Bucarest su esposa.

En 1935, ambos se divorciaron, perdiendo Isabel su título de reina de Grecia, convirtiéndose en la primera dama de Rumanía, donde ya reinaba su hermano Carlos II, pues este también se había divorciado. Por su traslado a Bucarest se construyó el Palacio Elisabeta actual residencia de la Familia Real Rumana.

Tras el ascenso del fascismo al gobierno, Carlos II fue forzado a abdicar en su hijo Miguel en 1940. La princesa Isabel pasó entonces a conspirar con los comunistas contra el nuevo rey. En 1944 el rey Miguel expulsó a los fascistas del gobierno. Pero, Isabel continuó conspirando contra él con los comunistas. Acabada la Segunda Guerra Mundial, los comunistas alcanzaron el gobierno y la monarquía fue sustituida por una República Popular en 1947. Tras ser obligada a ceder todas sus propiedades al Estado, en 1948 Isabel fue expulsada del país. Falleció en Cannes en 1956.

Se asegura que una de sus frases favoritas era:

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos  
 12 de octubre de 1894 - 27 de febrero de 1921: Su Alteza Real la princesa Elisabeta de Rumanía, princesa de Hohenzollern.
 27 de febrero de 1921 - 27 de septiembre de 1922: Su Alteza Real la princesa heredera de Grecia, duquesa de Esparta.
 27 de septiembre de 1922 - 6 de julio de 1935: Su Majestad la reina de los helenos.
 6 de julio de 1935 - 14 de noviembre de 1956: Su Alteza Real la princesa Elisabeta de Rumanía, princesa de Hohenzollern.

Distinciones honoríficas 
Distinciones honoríficas rumanas
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Corona de Rumanía.
  Dama gran cruz de la Orden de Carol I.

Ancestros 

Princesas de Rumania del siglo XX (Hohenzollern-Sigmaringen)
Reinas consortes de Grecia con los Glücksburg
Reinas consortes del siglo XX
Rumanas del siglo XX
Nobles de Grecia del siglo XX
Griegas del siglo XX
Nacidos en Bucarest
Cristianos ortodoxos de Rumania
Fallecidos en Cannes
Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Enfermeras
Enfermeras de Rumania